Vittore Carpaccio ou simplement Carpaccio (~1460-~1526), de son vrai nom Scarpazza, est un peintre vénitien.
 (318682) Carpaccio est un astéroïde nommé d'après le peintre vénitien.
 Le carpaccio est une préparation de viande bovine, également nommée d'après le peintre.